Ptilothrix kan syfta på:

 Ptilothrix (djur) –  ett släkte av bin
 Ptilothrix (växter) – ett släkte av växter